Ramal ferroviário
Ramal telefônico
Ou ainda:
Ramal (Metro de Madrid)

Desambiguação